Villamil kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Puerto Villamil (ort), Galápagos, 
 Playas (ort), Guayas, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar